Виноградово — название населённых пунктов:

Россия 
 Виноградово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Виноградово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Виноградово — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.
 Виноградово — посёлок в Воскресенском районе Московской области.
 Виноградово — железнодорожная станция на Рязанском направлении Московской железной дороги близ посёлка.
 Виноградово — село в городском округе Мытищи Московской области.
 Виноградово — усадьба в районе Северный Северо-Восточного административного округа Москвы.
 Виноградово — деревня в Великолукском районе Псковской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Виноградово — село в Сакском районе.

Украина 
 Виноградово — село в Алёшковском районе Херсонской области.

См. также 
 Виноградов